Репер или трёхгранник Френе
или Френе — Серре
известный также, как
естественный,
сопровождающий,
сопутствующий — ортонормированный репер в трёхмерном пространстве, возникающий при изучении бирегулярных кривых, то есть таких, что первая и вторая производная линейно независимы в любой точке.

Определение 

Пусть  — произвольная натурально параметризованная бирегулярная кривая в евклидовом пространстве. Под репером Френе понимают тройку векторов , , , сопоставленную каждой точке бирегулярной кривой , где
  — единичный касательный вектор,
  — единичный вектор главной нормали,
  — единичный вектор бинормали к кривой в данной точке.

Свойства 

Если  — естественный параметр  кривой, то векторы  связаны соотношениями:

называемыми формулами Френе. Величины 

называют, соответственно, кривизной и кручением кривой в данной точке.

Функции  и  определяют кривую с точностью до движения пространства.
Более того в случае если , такая кривая существует.

Скорость и ускорение в осях естественного трёхгранника 

Трёхгранник Френе играет важную роль в кинематике точки при описании её движения в «сопутствующих осях». Пусть материальная точка движется по произвольной бирегулярной кривой. Тогда, очевидно, скорость точки направлена по касательному вектору . Дифференцируя по времени находим выражение для ускорения: . Компоненту при векторе  называют тангенциальным ускорением, она характеризует изменение модуля скорости точки. Компоненту при векторе  называют нормальным ускорением.
Она показывает, как меняется направление движения точки.

Вариации и обобщения 

При описании плоских кривых часто вводят понятие так называемой ориентированной кривизны.

Пусть  — произвольная натурально параметризованная плоская регулярная кривая. Рассмотрим семейство единичных нормалей , таких что двойка  образуют правый базис в каждой точке . Ориентированной кривизной кривой  в точке  называют число . В сделанных предположениях имеет место следующая система уравнений, называемая формулами Френе для ориентированной кривизны

.

По аналогии с трёхмерным случаем, уравнения вида  называются натуральными уравнениями плоской регулярной кривой и полностью её определяют.

См. также
Трёхгранник Дарбу — аналогичная конструкция для кривой на поверхности.

Литература

Дифференциальная геометрия кривых
Кинематика